O Festival da Mentira é um evento realizado a cada dois anos na cidade de Nova Bréscia, no estado do Rio Grande do Sul. Tem o intuito de reunir pessoas dispostas a contar inverdades que possam ficar o mais próximas possíveis da verdade ou da dúvida dos espectadores.

Ligações externas
História do Festival da Mentira
Site oficial do Festival

Nova Bréscia
Mentira
Eventos culturais do Rio Grande do Sul